Plessy est un patronyme francophone notamment porté par :
 Bernard Plessy (né en 1939), écrivain, essayiste et critique littéraire français ;
 Homer Plessy (1862-1925), un Créole louisianais connu pour être le demandeur dans le cas  Plessy v. Ferguson (1896) devant la Cour suprême des États-Unis qui autorisa les États qui le souhaitaient à imposer par la loi des mesures de ségrégation raciale.

Voir aussi
 Armand Du Plessy (1883-1924), réalisateur belge
 Jeanne Arnould-Plessy (1819-1897), actrice française